Cab – lekki pojazd konny, rodzaj dorożki z kozłem stangreta z tyłu
 CAB – format archiwum plików opracowany przez Microsoft
 CAB – przeglądarka internetowa dla systemów Atari TOS
 CAB – ang. akronim czynności pierwszej pomocy

Zobacz też 
 Cab Calloway – amerykański jazzman
 Cris Cab – amerykański wokalista i muzyk